Sidrak ist der
 Inupiaq-Name von Flaxman Island.

Sidrak ist auch der Familienname von
 Ibrahim Isaac Sidrak (* 1955), Patriarch von Alexandrien.